Die Panamerikameisterschaft 1977 im Badminton war die erste Auflage dieser kontinentalen Titelkämpfe. Sie wurde im April 1977 in Moncton in Kanada ausgetragen. Bronze gewannen in den Doppeldisziplinen unter anderem Chris Kinard und Mike Walker sowie Lesley Harris und Sharon Crawford.

Finalergebnisse

Weblinks 
 badminton.de

1977
Badminton 1977
Sportveranstaltung in Moncton
Badmintonwettbewerb in Kanada